Granzer steht für:

 Granzer (Fischbachau), ein Ortsteil der Gemeinde Fischbachau im oberbayerischen Landkreis Miesbach

Granzer ist der Familienname folgender Personen:

 Susanne Valerie Granzer (* 1950), österreichische Schauspielerin, Autorin, Filmemacherin und Performerin